Ozvučná deska může být:

 Ozvučná deska (architektura) – akusticky motivované zastřešení kazatelny
 Ozvučná deska (hudební nástroje) – část hudebních nástrojů